Het Nederlands kampioenschap dammen 1973 werd van 31 maart tot en met 21 april 1973 (in 2 weekends en een slotweek) in Apeldoorn gespeeld door 14 deelnemers. 
Winnaar met 23 punten uit 13 partijen werd Ton Sijbrands die daarmee voor de 5e keer de nationale titel behaalde. 
Harm Wiersma eindigde met 2 punten achterstand op de 2e plaats.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1973
Sportevenement in Apeldoorn